Quaestor (Rome), een functie tijdens de Romeinse Republiek 
Quaestor Augustieen functie in het romeinse Keizerrijk
Quaestor (België), een functie in het Belgisch Parlement
Quaestor (EU), een functie in het Europees Parlement
De functie van penningmeester, weleens gebruikt binnen studentenverenigingen
Questor (computerspelontwikkelaar)